Ruta 68 steht für:

 Ruta 68 (Chile), eine Fernstraße in Chile
 Ruta Nacional 68, eine Fernstraße in Argentinien